

Бушиці — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Бушиці — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства